Jméno a příjmení Jan Štěpánek má více nositelů:

 Jan Štěpánek (1937–2013) – český lékař a exulant
 Jan Nepomuk Štěpánek (1783–1844) – český divadelník a dramatik, děd Zdeňka
 Jan Štěpánek (farmaceut) (1844–1916) – český farmaceut
 Jan Štěpánek (ilustrátor) (* 1948) – český malíř a ilustrátor
 Jan Štěpánek (botanik) (* 1955) – český botanik